Kaisi est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Kaisa Alanko (née en 1993), joueur finlandaise de volley-ball
 (née en 1941), actrice et chanteuse finlandaise
Kaisa Leka (né en 1978), dessinatrice de bandes dessinées finlandaise
Kaisa Mäkäräinen (née en 1983), biathlète finlandaise
Kaisa Matomäki (né en 1985), mathématicienne finlandaise
Kaisa Miettinen, mathématicienne universitaire finlandaise
, cryptographe et chercheuse finlandaise
Kaisa Nyman (née en 1983), joueur finlandaise de volley-ball
Kaisa Parviainen (1914-2002), athlète finlandaise en lancer du javelot
 (née en 1978), joueuse finlandaise de football
 (née en 1969), chef d'orchestre finlandaise
 (née en 1987), mannequin finno-suédoise
Aino-Kaisa Saarinen (née en 1979), fondeuse finlandaise
Kaisa Sali (née en 1981), triathlète finlandaise
 (1954-2012), scientifique informatique finlandaise
Kaisa Varis (née en 1975), biathlète et fondeuse finlandaise

Voir aussi
Ittō Kaisa, grade militaire japonais
Kaisa Center, gratte-ciel de Huizhou en Chine
Maison Kaisa, bibliothèque de l'université d'Helsinki
Kaissa, programme d'échecs soviétique
Kaïssa, compositrice et chanteuse camerounaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais